Bleu de France peut désigner :

 Le bleu de France, une couleur du champ chromatique bleu, souvent confondu avec le bleu roi ;
 Le Bleu de France ou « bleu français » (peut-être une traduction de l'expression anglaise French Blue), un autre nom du diamant bleu de la Couronne volé en 1792, ou de sa forme retaillée supposée, le Hope.
 Le Bleu de France, un paquebot.

Notes et références